Пасынки — название населённых пунктов и некоторых других топонимов:

Белоруссия 
 Пасынки — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Пасынки — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Пасынки — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Пасынки — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Пасынки — деревня в Зуевском районе Кировской области.
 Пасынки — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Пасынки — деревня в Спировском районе Тверской области.

Украина 
 Пасынки — село в Шаргородском районе Винницкой области.

Другие топонимы 
 Пасынки — биологический заказник в Мядельском районе Минской области Белоруссии.
 Пасынки — озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.